Boffi ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Boffi (1915–1987), italienischer Fußballspieler
 Franco Boffi (* 1958), italienischer Hindernisläufer